Сан-Каэтану ( — Святой Каетан) — топоним:

 Сан-Каэтану — муниципалитет, штат Пернамбуку Бразилии.
 Сан-Каэтану — район (фрегезия) муниципалитета Кантаньеде округа Коимбра Португалии.
 Сан-Каэтану — район (фрегезия), муниципалитета Мадалена округа Азорские острова Португалии.

См. также 
 Сан-Каэтану-ди-Одивелас
 Сан-Каэтану-ду-Сул
 Сан-Каэтано